Andrea Zittel (née en 1965), une artiste américaine
 Karl Alfred von Zittel (1839–1904, abréviation en zoologie: Zittel), un paléontologue allemand